Olaguíbel es un apellido español y puede referirse a:

Personas 
 Francisco M. de Olaguíbel, gobernador mexicano.
 Juan Fernando Olaguíbel, escultor mexicano.
 Justo Antonio de Olaguíbel, arquitecto español.